Podeni oder Podenii ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Podeni (Mehedinți), Gemeinde im Kreis Mehedinți

 Podeni (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Podeni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Podeni (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Podeni (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Podeni (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Podeni (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

 Podenii, Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Podenii Noi, Dorf im Kreis Prahova
 Podenii Vechi, Dorf im Kreis Prahova